Позитив може да се отнася за:

Музика 
 Позитив – вид малък орган
 Една от секциите на органите с два или повече мануала

Фотография 
 Позитив (фотография) – негатив, който е преминал втори негативен процес
 Диапозитив - позитив върху прозрачна основа

Вижте също 
 Позитивизъм